Eadric, Edric ou Edrick est un prénom d'origine anglo-saxonne.

 Eadric († 686 ou 687) est roi de Kent de 685 à sa mort.
 Eadric Streona († 1017) est ealdorman de Mercie de 1007 à sa mort.
 Eadric le Sauvage (fl. 1068-1070) est un résistant à la conquête normande de l'Angleterre.
  (1903-1980) est gouverneur d'Australie-Méridionale (1961-1968) puis de Tasmanie (1968-1973).
 Edric Connor (1913-1968) est un acteur et chanteur de calypso britannique.
 Edrick Floreal (né en 1966) est un athlète canadien.

 Edric est un personnage du roman Le Messie de Dune de Frank Herbert.

Anthroponyme anglo-saxon